Шиповка:

 Шиповка — вид рыбы, обитает в озёрах Амутской котловины.
 Шиповки — специальные, беговые туфли, обеспечивающие хорошее сцепление с покрытием. Могут использоваться в беге на 3000 метров с препятствиями
 Шиповка — шипованная резина для автомобилей, велосипедов.

Топонимы 
 Шиповка — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.
 Шиповка — деревня в Мантуровском районе Курской области.
 Шиповка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Шиповка (река) — река в Красночикойском районе Забайкальского края.